Александр Анохин:
 Анохин, Александр Васильевич (1894—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Анохин, Александр Константинович (1882—1920) — киевский врач, пропагандист спорта, в частности тяжёлой атлетики, теоретик и тренер.
 Анохин, Александр Пантелеевич (1930—2004) — советский военачальник, генерал-лейтенант.